Gresse steht für:

 Gresse, deutsche Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern 
 Gresse (Drac), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Drac
 Gresse-en-Vercors, französische Gemeinde im Département Isère

Personen:
 Franz Gresse (1895–1968), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Cress
 Gress